Neda (filla d'Oceà), nimfa filla d'Oceà i Tetis 
 Toponímia:
 Neda (riu), riu del Peloponès
 Neda (La Corunya), municipi de la província de la Corunya
 Neda (Alta Viena)
 Coll de Neda